Gradichte peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Градище) :
Gradichte, village bulgare de l'obchtina de Choumen, situé dans l'oblast de Choumen ;
Gradichte, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Gradichte, village bulgare de l'obchtina de Levski, situé dans l'oblast de Pleven.